Штос (игра)

Штос — фамилия. Известные носители:

 Штос, Павао (1806—1862) — хорватский поэт, священник и «иллирист».
 Штос, Фейт (1447?—1533) — немецкий скульптор.